American Zoetrope () — киностудия основанная Фрэнсисом Фордом Копполой и Джорджем Лукасом.Фрэнсис Форд Коппола решил назвать свою компанию «Zoetrope» после того как получил в дар зоотроп от режиссёра и коллекционера раннего оборудования для кинопроизводства, основателя студии под названием Lanterna Film — Могенса Скота-Хансена.
Четыре фильма киностудии входят в 100 лучших американских фильмов за 100 лет по версии AFI. Фильмы производства American Zoetrope имеют 15 премий «Оскар» и 68 номинаций.

История 
Штаб-квартира компании находится в историческом здании Sentinel Building, в Сан-Франциско.
Компания была также известна как Zoetrope Studios с 1979 до 1990 года. «Zoetrope» также название, под которым ежеквартально выходит литературный журнал.
American Zoetrope теперь полностью принадлежит сыну и дочери Копполы, режиссёрам Роману Копполе и Софии Копполе.

Избранная фильмография

Кафе Zoetrope 

В вестибюле здания Sentinel Building находится небольшое итальянское кафе, принадлежащее Копполе Cafe Zoetrope.

Ссылки 
 
 
 Zoetrope All-Story сайт ежеквартального литературного журнала.
 Cafe Zoetrope сайт Cafe Zoetrope

Компании Сан-Франциско
Появились в 1969 году в США
Кинокомпании США
Джордж Лукас
Фрэнсис Форд Коппола